Pseudovalsa — рід грибів родини Melanconidaceae. Назва вперше опублікована 1863 року.

Класифікація 
Згідно з базою MycoBank до роду Pseudovalsa відносять 59  офіційно визнаних видів:

Примітки

Джерела 
 Cesati, V.; De Notaris, G. 1863. Schema di classificazione degle sferiacei italici aschigeri piu' o meno appartenenti al genere Sphaeria nell'antico significato attribuitoglide Persono. Commentario della Società Crittogamologica Italiana. 1(4):177-420 - P.206

Роди грибів
Сордаріоміцети